Bahnhof Cham steht für folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Cham (Oberpf) in Cham, Bayern, siehe Cham (Oberpfalz)#Bahnlinien
 Bahnhof Cham ZG in Cham, Kanton Zug, Schweiz